Comarca natural catalana situada al Pirineu Occidental: Vegeu la Terreta.

 Nom popular i col·loquial emprat per molts valencians per referir-se al País Valencià o a una determinada comarca, i forma part de la frase cèlebre [açò és] la millor terreta del món.

 Revista festiva i literària que es publica des de 1917 fins a l'actualitat al municipi valencià de Massanassa per celebrar la festa de Sant Joan.
 Joc infantil de Mallorca i l'Empordà on cal jugar a destapar penyores cobertes per una pila de terra amb pedres o amb la mà.
 Barreja de sorra i llim utilitzada per netejar coses greixoses, també anomenada terra d'escudelles.

Referències